Olaechea ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Olaechea (* 1956), peruanischer Fußballspieler
 Marcelino Olaechea Loizaga (1889–1972), spanischer Ordenspriester und Erzbischof von Valencia